La Leaders Cup 2017, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 21ª Leaders Cup (la 5ª con il nome di Leaders Cup).

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2016-2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Leaders Cup